Коськово — название населённых пунктов:

Россия